Linnhoff ist der Familienname von:

 Claudia Linnhoff-Popien (* 1966), Inhaberin des Lehrstuhls für Mobile und Verteilte Systeme am Institut für Informatik der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)
 Erich Linnhoff (1914–2006), deutscher Leichtathlet

Linnhoff bezeichnet:
 Linnhoff Schiffahrt, Unternehmen

Siehe auch:
 Linhoff